100 m stylem dowolnym kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2015. Eliminacje i półfinały odbyły się 6 sierpnia, a finał 7 sierpnia.

W tej konkurencji wzięło udział 90 zawodniczek z 80 krajów.

Złoty medal zdobyła reprezentantka Australii Bronte Campbell. Drugie miejsce zajęła Sarah Sjöström ze Szwecji. Brąz wywalczyła Australijka Cate Campbell.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje odbyły się o 09:30.

Legenda: DNS – nie startowała

Półfinały 
Półfinały odbyły się o 17:32.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się o 18:05.

Przypisy 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2015